Potamilla ceratodaula är en ringmaskart som först beskrevs av Schmarda 1861.  Potamilla ceratodaula ingår i släktet Potamilla och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ceratodaula